Reclus steht für:

 Reclus (Chile), Vulkan in Chile
 Reclus-Halbinsel, Halbinsel an der Westküste des antarktischen Grahamlands
 Mount Reclus, Vulkan in Argentinien

Reclus ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Reclus (1843–1927), französischer Geograph, Erforscher Mittelamerikas (Panamakanalzone)
 Élie Reclus (1827–1904), französischer Ethnologe, Journalist und Anarchist
 Élisée Reclus (1830–1905), französischer Geograph und Anarchist
 Jacques Reclus (1796–1882), französischer evangelischer Pastor
 Onésime Reclus (1837–1916), französischer Geograph, Erfinder des Begriffs Frankophonie

 Die Allée couverte von Reclus ist ein Galeriegrab im Département Marne in Frankreich.